Twenty — дев'ятий студійний альбом американської групи Lynyrd Skynyrd, який був випущений 29 квітня 1997 року.

Композиції 
 We Ain't Much Different – 3:44
 Bring It On – 4:56
 Voodoo Lake – 4:37
 Home Is Where the Heart Is – 5:26
 Travelin' Man – 4:05
 Talked Myself Right Into It – 3:25
 Never Too Late – 5:18
 O.R.R. – 4:16
 Blame It on a Sad Song – 5:35
 Berneice – 4:01
 None of Us Are Free – 5:23
 How Soon We Forget – 4:50
 Sign of the Times - 3:44

Джерела 
 Twenty  allmusic
 Twenty  last.fm

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Lynyrd Skynyrd
Музичні альбоми 1997
Квітень 1997